

Ciências 
Resistência (ecologia) — capacidade de um sistema  de manter sua estrutura e funcionamento diante de um distúrbio
Resistência (psicologia) — tudo aquilo que atrapalha a continuidade do trabalho terapêutico

Física 
Resistência mecânica — força resultante da aplicação de uma força sobre um material
Resistência à tração — máxima tensão que um material pode suportar ao ser esticado ou puxado antes de falhar ou quebrar
Resistência dos materiais — capacidade do material de resistir a uma força a ele aplicada
Resistência elétrica — capacidade de um material para resistir à passagem de corrente elétrica
Resistor — ou resistência; dispositivos que transformam energia elétrica em energia térmica
Condutividade térmica — habilidade dos materiais de conduzir energia térmica

Sociedade 
Resistência (crime) — oposição violenta à execução de ato legal
Movimento de resistência — conjunto de iniciativas levadas para defender uma causa na luta contra um invasor em um país ocupado

Outros usos 
Resistência (cadela) - cadela de Luiz Inácio Lula da Silva e Janja.
Resistência (Argentina) — cidade
Resistência (banda) — grupo musical português
Resistência (filme de 1992) — australiano, realizado por Hugh Keays-Byrne
Resistência (jogo) — jogo de tabuleiro

Desambiguações de ciências